Legends of Chima é uma série de desenho animado dinamarquesa, baseada numa coleção de brinquedos da Lego lançada em 2013. Ela é produzida pelos mesmo criadores de Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu, também baseada numa coleção da Lego. No Brasil, foi exibido pela Cartoon Network no bloco "Heróis". O desenho também conta com inúmeros brinquedos licenciados.

Sinopse
A história se passa no mundo de Chima, onde os animais lutam para manter a ordem.

História 
Segundo a Grande História, há muito tempo Chima era uma terra normal, habitada por vários animais, até que um raio desceu dos céus e acertou o monte Cavora ( a maior montanha da região), o poder do raio fez com que o monte se desprendesse da terra e começasse a flutuar nos ceus, dele 8 cataratas magicas começaram a jorar uma agua mística, todos os animais que provaram dela se tornaram bipedes e antropomórficos.

Leões

Pavões

Águias

Crocodilos 

Lobos

Gorilas

Corvos

Ursos 

Rinocerontes

Castores

Escorpiões

Gambás

Raposas

Abutres 

Dentes de Sabre

Tigres

Fênix

 Leopardo

 Morcego

 Mamute

 Aranhas

Personagens

Principais 
Laval: é um príncipe leão que é o melhor amigo de Eris e Cragger,vive na cidade ds leões com seu pai lagravis.

Eris:princesa da tribo águia vive no pico das águias com seu irmão Equila e seu pai Ewald.

Cragger:é um príncipe crocodilo vive no pantano com seus pais e sua irmã no episodio 2 cragger vira rei crocodilo.Em diante sua irmã tenta convencer Cragger a voltar ser mal e destruir os leões e conquistar Chima e ficar com todo o Chi, mas Cragger recusa devido sua amizade com o Laval.

Dubladores
Laval - Michel Fiori
Cragger - Élcio Sodré
Eris - Tatiane Keplimair
Worriz - Luiz Carlos de Moraes
Crooler - Letícia Quinto
Razar - Alex Minei

Tipos de Chi 
Chi Padrão
Chi Dourado
Chi de Fogo
Chi de Gelo
Chi de Luz
Chi Aquático
Chi do Portal
Chi das Feras Lendárias
Chi do Poder
Chi da Sabedoria
Chi da Coragem

Lego
Desenhos animados da década de 2010
Desenhos animados dos Estados Unidos
Programas de televisão que estrearam em 2013
Filmes baseados em Lego